В статье представлен список послов СССР и России в Пакистане.

 27 апреля — 1 мая 1948 г. — установлены дипломатические отношения на уровне посольств.

Список послов

См. также 
 Список послов Российской Федерации в государствах Азии
 Чрезвычайный и полномочный посол

Ссылки 
 Список послов СССР в Пакистане в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991
 Сайт Посольства Российской Федерации в Пакистане

Пакистан